Fielding hace referencia a:

 Henry Fielding, escritor británico del s.XVIII;
 Sarah Fielding, escritora británica, hermana del anterior;
 Sir John Fielding, juez británico, hermanastro de los dos anteriores;
 Helen Fielding, escritora británica de finales del siglo XX, no relacionada con los anteriores;
 Roy Fielding, uno de los creadores del protocolo http;
 Shawne Fielding, actriz estadounidense en Suiza;
 Joy Fielding, escritora y actriz canadiense.

Botánicos y abreviaturas científicas 
C.H.Fielding - Cecil Henry Fielding 1848-1918. 
Fielding - Henry Barron Fielding 1805-1851.